Alarmsignal steht für:

 das Signal für einen Alarm
 Alarmsignal (Band), eine deutsche Punkband